Plusieurs comtés des États-Unis portent le nom de comté de Meade (Meade County) :
Comté de Meade, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
Comté de Meade, situé dans l'État du Kansas ;
Comté de Meade, situé dans l'État du Kentucky.